Toponímia
Cós (Grécia) — ilha grega
Cós (Alcobaça) — antiga freguesia portuguesa
Cos (Ariège) — comuna francesa
Villa de Cos — município do estado de Zacatecas, México
Cos (divindade) — divindade de Edom
Outros
Consequence of Sound — site estadunidense também conhecido como CoS

Ver também 
Cosseno — função trigonométrica

Desambiguações de topônimos